Айх () — німецька власна назва.

Особи 
 Вальтер Айх — швейцарський футболіст

Топоніми

Айх — річка в Німеччині
 Айх — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Айх — громада в кантоні Люцерн